Cette page contient les pages d'homonymie de E14 et E014.

Domaine militaire 
 HMS E14, un sous-marin de la Royal Navy.

Électricité 
 E14, une norme de culot de lampe électrique à vis.

Médecine 
 E14, qui signifie diabète sucré sans précision, d'après la Classification internationale des maladies.

Routes 
   Route européenne 14, traversant la Suède et la Norvège ;
  Route européenne 014, au Kazakhstan.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres